Haplotinea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Diakonoff och Hinton 1956. Haplotinea ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Haplotinea